GRES Unidos de Vila Isabel est une école de samba du quartier de Vila Isabel, de Rio de Janeiro, au Brésil.

Données de l'école 
  D1 Carnaval

  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

Enredos

Références 

Vila Isabel